Никола́й Орло́в:
 
 
 Орлов, Николай Андреевич (1892—1964) — российский пианист.
 Орлов, Николай Валерьевич (род. 1971) — белорусский государственный деятель.
 
 Орлов, Николай Григорьевич (1922—2016) — советский танкист, генерал-лейтенант.
 
 Орлов, Николай Люцианович (род. 1952) — советский, российский герпетолог.
 Орлов, Николай Никитич (1859—1922) — епископ Нижне-Чирский, викарий Донской епархии.
 Орлов, Николай Николаевич (1898—1965) — советский библиограф, коллекционер и исследователь экслибрисов, секретарь Русского библиографического общества при Московском университете (1922—1932), председатель секции Московского отделения ВОФ.
 Орлов, Николай Петрович (1881—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Орлов, Николай Сергеевич (1919—1982) — Герой Советского Союза.
 Орлов, Николай Степанович (1871 — после 1917) — председатель волостного суда, депутат IV Государственной думы (1912—1917).
 Орлов, Николай Фёдорович (1900―1976) ― русский советский пианист, музыковед и музыкальный педагог.
 Орлов, Николай — российский греко-римский борец, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Орлов, Николай (1914—2001) — американский танцовщик русского происхождения.
 Орлов, Николай (1873—1907) — религиозный деятель, ректор Пензенской духовной семинарии, убитый террористом.